Sant Feliu de Buixalleu – comune spagnolo in comarca del Baix Llobregat
Sant Feliu de Codines – comune spagnolo in comarca del Vallès Oriental
Sant Feliu de Guíxols – comune spagnolo in comarca del Baix Empordà
Sant Feliu de Llobregat – capitale della comarca del Baix Llobregat
Sant Feliu de Pallerols – comune spagnolo comarca del Baix Llobregat
Sant Feliu Sasserra – comune spagnolo in comarca del Bages